est l'un des deux personnages principaux du manga et film Battle Royale. C'est une étudiante qui participe au jeu Battle Royale. Son rôle au cinéma est interprété par Aki Maeda.

Histoire 
Noriko Nakagawa n'était pas dans la même école primaire que Shûya Nanahara et Yoshitoki Kuninobu. Elle a vu pour la première fois Shûya en venant supporter son école lors d'un tournoi interscolaire de baseball. Elle n'était alors qu'en  comme beaucoup d'autres filles, elle a un faible pour Shûya, mais à la différence des autres l'exclusion de Shûya du club de baseball n'a fait que renforcer ses sentiments. À signaler que Yoshitoki Kuninobu, le meilleur ami de Shûya est tombé amoureux d'elle. En , elle s'est retrouvé dans la même classe que Shûya.

Dans le film, trois flashbacks présentent Noriko :
 Le premier, où elle arrive seule en classe et rencontre le professeur Kitano. Aucun élève ne s'étant présenté en cours, le professeur annule la session, et lorsqu'il sort de la classe, il se fera poignarder à la jambe par Yoshitoki Kuninobu.
 Le second, montre Noriko enfermée par d'autres filles dans les toilettes de l'école.
 Le troisième se déroule le long d'un cours d'eau dans une grande ville japonaise, où elle est avec Kitano.

Elle est d'un naturel calme, elle ne possède aucune véritable qualité hormis son style en expression écrite, elle révèle sa force de caractère lorsqu'elle a réclamé à Kamon des soins pour Yoshitoki. Elle est d'ailleurs blessée par balle à la jambe par Kamon.

Son arme est un Boomerang.

Lors de la suite du programme, elle sera avec Shûya Nanahara et Shôgo Kawada. Survivante du jeu avec Shûya, elle revient au Japon par bateau. Dans le manga, on apprend qu'elle téléphonera à sa mère, apprenant ainsi que le gouvernement a pris son frère et que sa mère la rejette. N'ayant plus d'endroit où aller, elle fuira aux États-Unis à New York.

Elle apparait à la fin de Battle Royale 2: Requiem, lorsque Shûya, Takuma Aoi et Shiori Kitano arrivent en Afghanistan.

Films

Battle Royale 
Elle tient un rôle important dans ce film, étant le personnage principal avec Shûya Nanahara. Elle bénéficie d'une forte affection de la part de l'enseignant qui accompagnait la classe lors de ce voyage, Takeshi Kitano. Elle parviendra à s'enfuir de l'île avec Shûya. À noter que dans le film, elle utilise comme arme des jumelles qu'elle montrera à Shôgo Kawada.

Sources et références 

Personnage de Battle Royale

en:List of Battle Royale characters#Noriko Nakagawa
pt:Battle Royale#Personagens